Сан-Пелайо-де-Гуаренья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,69 км². Население — 107 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки